Schwien ist der Name von

 Karl Schwien (1894–1961), deutscher Wasser- und Brückenbau-Ingenieur und Oberbaurat

Schwien bezeichnet

 Schwienbrücke, 1963 erbaute Brücke über die Leine in Hannover